Александра Гонен () (, Париж, Франция) — актриса кино, театра, и телевидения.

Биография 

Александра Гонен наиболее известна исполнением роли Саманты Фонтане, сестры подруги героини французской молодёжной комедии «Бум» и её продолжения «Бум 2».

С 1977 по 1982 год училась в . После её окончания, с 1983 по 1995 год — солистка балета Парижской оперы. Обладатель первой премии консерватории региона Булонь-Бийанкур.

Начиная с 2011 года преподаёт классический танец в своей альма-матер, которая с 1987 года располагается в пригороде Парижа Нантерре. Также работает преподавателем музыкальной комедии в школе парижского кино .

Фильмография

Телевидение 
 2000 — 2002: Кордье, стражи порядка () (телесериал); Мэрайон Саррот

Примечания 

Артисты балета Парижской оперы